Богра

 Богра — город в Бангладеш.
 Богра — река в Вологодской и Ярославской областях, приток Сивозы.
 Богра — округ на севере Бангладеш, в области Раджшахи.
 Богра, Мухаммад Али (1909—1963) — пакистанский государственный деятель, дипломат.
 Богра-Садар — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.